Ejakulation kan syfta på:

 Kvinnlig ejakulation – utsöndring av vätska från en kvinnas könsorgan
 Manlig ejakulation – uttömning av sperma från en mans penis